Сезон 2008/2009 стал для «Нью-Йорк Рейнджерс» восемьдесят вторым в истории выступлений клуба в НХЛ. Команда заняла седьмое место в Восточной конференции, в четвёртый раз подряд выйдя в плей-офф, где уступила в первом раунде «Вашингтону» (3:4 в серии).

Перед стартом сезона заметно обновился состав клуба: ушли Шон Эйвери, Яромир Ягр и Брендан Шэнахэн, были подписаны контракты с Маркусом Нэслундом, Николаем Жердевым, Аароном Ворошем и Уэйдом Редденом. Приобретения позволяли болельщикам ожидать начала чемпионата с оптимизмом.

После пяти предсезонных игр в Северной Америке команда отправилась в Европу, где 30 сентября обыграла в товарищеском матче швейцарский «Берн» со счётом 8:1. В матче за Кубок Виктории 1 октября в Берне «Рейнджерс» обыграли «Металлург» из Магнитогорска со счётом 4:3, уступая по ходу матча 0:3. Победную шайбу забросил Райан Кэллахан за 20 секунд до конца третьего периода. Первые две игры чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг» клуб также провёл в Европе, матчи состоялись 4 и 5 октября в Праге. По итогам первых тринадцати игр сезона команда установила клубные рекорды по числу побед (10) и набранных очков (21) на старте чемпионата. В интервью газете New York Post голкипер команды Стивен Валикетт заявил, что выезд в Европу помог игрокам сплотиться и удачно начать сезон.

После удачных стартовых недель наступил спад и к середине сезона команда была близка к непопаданию в плей-офф. 23 февраля 2009 года был уволен главный тренер команды Том Ренни. На его место был приглашён обладатель Кубка Стэнли 2004 года Джон Торторелла. Состав клуба также пополнили Николай Антропов и Дерек Моррис. Также в клуб вернулся Шон Эйвери, выставленный «Далласом» на драфт отказов.

Заняв седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф «Рейнджерс» встретились с «Вашингтон Кэпиталз». Довольно неожиданно ньюйоркцы выиграли две первых игры на чужом поле, а затем обменялись победами дома и повели в серии со счётом 3:1. В пятой игре, благодаря второму сухому матчу в серии Семёна Варламова, верх взяли «Кэпиталз». Затем «Рейнджерс» уступили ещё дважды и проиграли серию со счётом 3:4.

Межсезонье

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Положение в турнирной таблице

В Восточной конференции

В Атлантическом дивизионе

Результаты матчей

Состав команды

Статистика

Полевые игроки

Вратари

Плей-офф

Результаты матчей

Статистика

Полевые игроки

Вратари

Переходы игроков

Обмены

Свободные агенты 
Пришли:

Ушли:

Драфт отказов 
Пришли:

Ушли:

Подписание контрактов

Драфт 

На драфте, состоявшемся 20 и 21 июня 2008 года в Оттаве «Рейнджерс» выбрали семь игроков. В первом раунде под общим 20 номером был взят канадский защитник Майкл дель Зотто. Перед драфтом Центральным скаутским бюро НХЛ молодой игрок ставился на 15 место в рейтинге молодых игроков. В сезоне 2007/08 дель Зотто провёл 64 игры за «Ошаву Дженералс», забросив 16 шайб и набрав 63 очка.

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей на hockey-reference.com 
 Состав и статистика на hockey-reference.com 

2008/2009
НХЛ в сезоне 2008/2009